Антонис Вардис (; , Афины — , там же) — греческий поп-певец.

Биография 
В конце 1965 года в возрасте 17 лет вместе со своими друзьями создал группу «VICKINGS». С 1969 по 1981 год работал в мюзик-холле как музыкант. В 1973 году он принял участие в конкурсе и занял второе место с интерпретацией песни Йоргоса Даларас. В 1976 году выпустил альбом со своими песнями, где он поет сам, под названием «Себе». С 1978 года работал как композитор со знаменитыми и с новыми исполнителями: Йоргос Даларас, Анна Висси, Антонис Ремос, Стелиос Писсис, Никос Вертис, Сакис Рувас, а также со своим сыном Яннисом Вардисом и другими.

Умер 2 сентября 2014 года в Афинах после тяжёлой и продолжительной болезни.

Дискография 
 Οραματίζομαι (1978)
 Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλλα (1986)
 Τραγουδάμε μαζί (1988)
 Λευκή Ισοπαλία (1990)
 Κοινή γνώμη (1993)
 Στην Ελλάς του 2000 (1995)
 Οικογενειακή υπόθεση (1997)
 Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις μου (1999)
 Τα καλύτερα μας χρόνια, είναι τώρα (2000)
 Χαμογέλασε ψυχή μου (2002)
 Οτι έχω στο χαρίζω (2003)
 Οτι αγαπήσαμε (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Биография А. Вардиса

Певцы и певицы Греции